Erythras () steht für:

griechische Mythologie:
 Erythras (Sohn des Leukon), dem Namensgeber der Stadt Erythrai in Böotien
 Erythras (Sohn des Herakles), einem Sohn des Herakles und der Exole
 Erythras (Sohn des Poseidon), einem Sohn des Poseidon und der Amphimedusa (Scholien zu Homers Ilias 2, 499)
 Erythras (Rotes Meer), einem Sohn des Perseus oder Deriades und Namensgeber des Roten Meeres

Geographie:
 einen Hafen nahe der ionischen Stadt Erythrai (Strabon 14, 1, 32)